William Onslow kan syfta på:

*William Onslow, 4:e earl av Onslow (1853-1911), brittisk peer
William Onslow, 6:e earl av Onslow (1913-1971), brittisk peer